Wielikaja – rzeka w europejskiej części Rosji, w obwodzie pskowskim
 Wielikaja – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Czukockim Okręgu Autonomicznym